Марі́я Васи́лівна Біле́цька — український лікар та волонтер.

З життєпису 
Проживає у місті Кременець, акушер. Брала активну участь у подіях Євромайдану, закуповувала та надсилала медикаменти постраждалим учасникам Революції Гідності.

З початком російсько-українських воєнних дій була серед організаторів волонтерської групи «Кременець. Армія SOS!!!». Було організовано закупівлю та забезпечення життєво важливого препарату, завдяки цьому врятовано сотні життів поранених вояків — спільно із чоловіком Віктором Панфіловим та Тетяною Іванченко. Починали з надання знеболюючих пораненим під Дебальцевим.

Нагороди 
 Орден «За спасіння життя», 2017

Джерела 
 У Тернополі вручили ордени за порятунок життя 
 Двох волонтерів з Тернопільщини нагородили орденом 
 Панфілов Віктор Миколайович
 спробуєш і вже не зупинишся», — волонтер Віктор Панфілов 

Учасниці Євромайдану
Волонтерки АТО